Jedwabne (plaats), plaats in Polen
 Jedwabne (gemeente), gemeente in Polen